Санта Круз Буенависта има више значења:

 Санта Круз Буенависта (Бочил), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Круз Буенависта (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Круз Буенависта (Акатено), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Круз Буенависта (Закатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику